

Codici 
 rej – codice ISO 639-3 della lingua rejang

Religione 
 R.E.J. – Suore del Bambin Gesù di Chauffailles